San Francisco Buenavista kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Francisco Buenavista, Tepeaca, ort, 
 San Francisco Buenavista, Tianguismanalco, ort, 
 San Francisco Buenavista, Guanajuato, ort, San Francisco del Rincón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar